

Історія бібліотеки 
Центральна бібліотека ім. В. В. Маяковського була заснована за розпорядженням міського відділу народної освіти 25 вересня 1933 року як 10-а масова бібліотека на базі бібліотеки при студентському гуртожитку «Гігант» по вул. Пушкінській, 79. Під час окупації Харкова німецько-фашистськими загарбниками бібліотека тимчасово припинила своє існування. У 1944 році, після визволення міста радянськими військами (23 серпня 1943 р.), бібліотека була одним із перших відновлених закладів і почала обслуговувати читачів. Ім'я В. В. Маяковського бібліотеці було присвоєно в 1953 році — до 60-річчя від дня народження поета — на зборах читачів. В 1966 році бібліотека одержала приміщення по вул. Дзержинського, 81/85 (нині Мироносицька). Сьогодні Центральна бібліотека ім. В. В. Маяковського — культурний, інформаційний і просвітницький центр Київського району м. Харкова.

Бібліотеки Харкова
Публічні бібліотеки Харківської області